Fantasma de Biblioteca é um objeto utilizado para a demarcação de livros em bibliotecas.

História 
É utilizado para marcar o lugar de um livro, estando o mesmo fora ou não da estante. O fantasma auxilia usuários e bibliotecários no que concerne à organização dos escritos.

Possui o formato de uma capa dura de livro. Em seu centro há um corte, o qual se destina para a introdução da ficha do livro.
Bibliotecas